insula, lakóépület az ókori Rómában
 insula, az agykéreg része